AVU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Avu Avu (Isole Salomone)